Bedil bezeichnet:

 Abd al-Qadir Bidil, auch Bedil (1645–1721), persischsprachiger Dichter aus Indien
 Faqir Qadir Bux Bedil (1815–1873), Sufi-Dichter aus dem heutigen Pakistan
 Begdili, auch Bedil, oghusischer Stamm
 Bedil (Bartın), Ort in der Türkei
 Bedil (Çerkeş), Ort in der Türkei
 Bedil (Eflani), Ort in der Türkei
 Bedil (Günyüzü), Ort in der Türkei